

Sigle 
Agencia Federal de Investigación – ente investigativo della polizia federale messicana
Agencia Federal de Inteligencia – agenzia di intelligence argentina
Alfabeto fonetico internazionale
American Film Institute – ente cinematografico statunitense
Amniotic Fluid Index – indice del liquido amniotico
Archivio Fotografico Italiano – Associazione culturale per la conservazione e la promozione della fotografia storica e contemporanea
Associazione FidoNet Italia
Associazione fonetica internazionale
Associazione fonografici italiani
Athletics Federation of India – federazione indiana di atletica leggera
Australian Film Institute – ente cinematografico australiano

Codici 
AFI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amalfi (Colombia)
afi – codice ISO 639-3 della lingua akrukay
AFI – codice ISO 3166-1 alpha-3 obsoleto del Territorio francese degli Afar e degli Issa

Musica 
AFI – gruppo musicale punk rock statunitense
Premio AFI –  premio a cantanti, artisti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e del settore fonografico.

Cinema 
AFI – casa di produzione cinematografica italiana.

Altro 
AFI – targa automobilistica per le Forze Alleate NATO in Italia (Allied Forces Italy)

Altri progetti